Armstrong Creek steht für:

 Armstrong Creek Growth Area, Gebiet in der Geelong Region 

Armstrong Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Armstrong Creek (Victoria)
 Armstrong Creek (Clay County, Alabama)
 Armstrong Creek (Flinders River), Nebenfluss des Flinders River in Queensland, Australien

in den Vereinigten Staaten:
 Armstrong Creek (Clay County, Alabama)
 Armstrong Creek (Etowah County, Alabama)
 Armstrong Creek (Washington County, Alabama)
 Armstrong Creek (Colorado), im Routt County
 Armstrong Creek (Idaho), im Kootenai County
 Armstrong Creek (Indiana), im Warren County
 Armstrong Creek (Kalifornien), im Trinity County
 Armstrong Creek (Genesee County, Michigan)
 Armstrong Creek (Iron County, Michigan)
 Armstrong Creek (Kent County, Michigan)
 Armstrong Creek (Koochiching County, Minnesota)
 Armstrong Creek (St. Louis County, Minnesota)
 Armstrong Creek (Montana), im Carbon County
 Armstrong Creek (McDowell County, North Carolina)
 Armstrong Creek (Pamlico County, North Carolina)
 Armstrong Creek (Comanche County, Oklahoma)
 Armstrong Creek (Greer County, Oklahoma)
 Armstrong Creek (Oregon), im Grant County
 Armstrong Creek (Pennsylvania), im Dauphin County
 Armstrong Creek (South Carolina), im Greenville County
 Armstrong Creek (Tennessee), im Grundy County
 Armstrong Creek (Cass County, Texas)
 Armstrong Creek (Comanche County, Texas)
 Armstrong Creek (Ellis County, Texas)
 Armstrong Creek (Houston County, Texas)
 Armstrong Creek (Okanogan County, Washington)
 Armstrong Creek (Snohomish County, Washington)
 Armstrong Creek (West Virginia), im Fayette County
 Armstrong Creek (Lincoln County, Wisconsin)

Armstrong Creek ist der Name folgender weiterer geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Armstrong Creek (Wisconsin), im Forest County
 Armstrong Creek (Town), Town(ship) im Forest County, Wisconsin